A hajabusza (magyarul: vándorsólyom) japán kifejezés, amely az alábbiakra utalhat:

 Ki–43 Hajabusza, második világháborús japán vadászrepülőgép
 Hajabusza (torpedónaszád), második világháborús torpedónaszád
 Hajabusza, japán űrszonda
 Hajabusza–2, japán űrszonda